«Смерч» () — американский фильм-катастрофа 1996 года, режиссёра Яна де Бонта. В главных ролях снялись Хелен Хант, Билл Пэкстон, Джейми Герц и Кэри Элвес. Картина дважды номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук», а также выиграла «Золотую малину» в номинации «Худший фильм со сборами свыше 100 миллионов долларов».

Сюжет 
Джо имеет личные счёты с торнадо — стихия унесла жизнь её отца, когда она была ещё ребёнком (летней ночью 1969 года). Когда она выросла, то стала метеорологом и разрабатывает методику предсказания возникновения торнадо. Её брак с Биллом Хардингом, тоже учёным, дал трещину и они собираются разойтись. Осталось только подписать бумаги на развод. Однако им необходимо довести до конца программу исследований. Джо и Билл разработали устройство под названием Dorothy («Дороти») и задача в том, что его должно засосать внутрь урагана. Внутри воронки, устройство выпустит специальные датчики, которые передадут показания учёным.

Узнав о штормовом предупреждении, Джо, Билл и их команда, охотятся за подходящим торнадо, путешествуя по Оклахоме. Два прибора были уничтожены в безуспешных и опасных для жизни попытках заставить торнадо поглотить прибор, перевозимый на машине. Наконец, неподалёку разразился смерч мощностью F5. Соседняя команда таких же одержимых метеорологов во главе с Джонасом Миллером гибнет, не успев уклониться от воронки. Биллу и Джо всё-таки удаётся скормить торнадо последнюю (четвёртую) «Дороти» и самим счастливо спастись. Датчики начинают передавать ценные данные на компьютер. После того, как ураган стихает, Джо и Билл оказываются в объятьях друг у друга.

В ролях 
 Хелен Хант — Джо Хардинг
 Алекса Вега — Джо в детстве
 Билл Пэкстон — Билл Хардинг
 Филип Сеймур Хоффман — Дастин «Дасти» Дэвис
 Алан Рак — Роберт «Кролик» Нурик
 Джереми Дейвис — Лоуренс
 Шон Уэйлен — Алан Сандерс
 Джейми Герц — Мелисса Ривес
 Лоис Смит — тётя Мег
 Кэри Элвес — Джонас Миллер
 Джейк Бьюзи — техник лаборатории мобильной связи

Критика 
На Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 57 %, и 68 % на сайте Metacritic.

Сиквел 

17 октября 2022 года стало известно, что студия Universal снимет сиквел фильма.

Примечание

Ссылки 
 Official site for the film
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Фильмы 1996 года
Фильмы-катастрофы США
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы США 1996 года
Фильмы Яна де Бонта
Фильмы, спродюсированные Кэтлин Кеннеди